

Onomastica 
 Nicholas – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Nicola

Persone 
 Charlie Nicholas (1961) – ex calciatore britannico

 Christine Nesbitt (1985) – pattinatrice di velocità su ghiaccio canadese
 Frederick Nicholas (1893-1962) – calciatore inglese
 Grant Nicholas (1967) – cantante, chitarrista e compositore gallese
 Henry Nicholas (1959) – imprenditore statunitense
 J. Nicholas (1879-1929) – calciatore britannico
 Paul Nicholas (1944) – attore, cantante e produttore teatrale inglese
 Thomas Ian Nicholas (1980) – attore e cantante statunitense